A76 ou A-76 peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 ARM Cortex-A76, un processeur d’ARM.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Piles 
 Pile A-76, un type de pile.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-76, autoroute en projet qui reliera Ponferrada à Orense ;
  Autoroute néerlandaise A76 reliant la frontière belge à la frontière allemande.

Routes
  Route britannique A76 reliant Dumfries à Kilmarnock en Écosse ;
  Route nord-irlandaise A76 reliant l'autoroute nord-irlandaise M1 à Craigavon.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres